Mező, a tájhasználat egy formája
 Elektromos mező
 Mágneses mező
 Mező (heraldika)
 Mező (relációs adatbázis)